Spojení písmen K, Z a S může mít různé významy:

 kancelář zahraničních styků 
 kontaktní zateplovací systém
 Kolesarska Zveza Slovenije – slovinský cyklistický svaz

Zkratky